Cet article présente les résultats détaillés des élections parlementaires italiennes de 2018 au Sénat de la République, la chambre haute du Parlement italien.

 Lien vers les résultats à la Chambre des députés

Résultats nationaux

Résultats par listes

Zones de votes calculées séparément

Vallée D'Aoste 
La Vallée d'Aoste élit un seul sénateur au scrutin majoritaire à un tour.

Italiens de l'étranger

Par répartitions

Europe

Amérique du Sud

Amérique du Nord et centrale 

Cette section n'envoie qu'un seul sénateur, celui-ci est donc de facto élu au scrutin majoritaire à un tour.

Afrique, Asie, Océanie et Antarctique 

Cette section n'envoie qu'un seul sénateur, celui-ci est donc de facto élu au scrutin majoritaire à un tour.

Résultats par régions

Répartition des sièges 
Avec le changement de mode de scrutin (réalisé grâce à l'adoption de la loi Rosatellum bis, qui introduit un scrutin de type mixte, avec le retour des circonscriptions uninominales, appelées collèges uninominaux), les subdivisions des circonscriptions changent aussi. Aux provinces se substituent des collèges plurinominaux, des subdivisions plus petites où les sièges sont répartis. Ceux-ci sont ensuite divisés en circonscriptions uninominales (élisant un député au scrutin majoritaire), auxquels sont ajoutés des sièges de listes, élus à la proportionnelle. Cependant, ces sièges ne sont pas compensatoires, rendant le scrutin parallèle.

Ci-dessous se trouvent cette nouvelle répartition.

Résumé

Par partis

Par coalitions

Piémont

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Lombardie

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Collège 4

Collège 5

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Collège 4

Collège 5

Trentin-Haut-Adige

Par circonscriptions uninominales

Vénétie

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Frioul-Vénétie Julienne

Par circonscriptions uninominales

Ligurie

Par circonscriptions uninominales

Émilie-Romagne

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Toscane

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Ombrie

Par circonscriptions uninominales

Marches

Par circonscriptions uninominales

Latium

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Abruzzes

Par circonscriptions uninominales

Molise

Par circonscription uninominale

Campanie

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Pouilles

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Basilicate

Par circonscription uninominale

Calabre

Par circonscriptions uninominales

Sicile

Par collèges plurinominaux

Collège 1

Collège 2

Par circonscriptions uninominales

Collège 1

Collège 2

Sardaigne

Par circonscriptions uninominales

Voir aussi 
 Résultats détaillés des élections parlementaires italiennes de 2018 (Chambre des députés)
 Élections générales italiennes de 2018

Notes et références

Notes

Références 

générales
2018